

Toponymes

Dieppe, ville de la province du Nouveau-Brunswick ;
 Dieppe, circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick (auparavant dénommée Dieppe Centre-Lewisville).

Dieppe , ville de Normandie ; en France
 Le raid de Dieppe, ou opération Jubilee, une tentative de débarquement des Alliés - principalement canadiens et britanniques - en France occupée, menée le  sur le port de Dieppe ;
 Dieppe-sous-Douaumont, commune française, dans le département de la Meuse et la région Grand Est.

Autres usages 
 Dieppe, téléfilm canadien de 1993 traitant du débarquement de Dieppe de 1942 ;
 Grand Prix automobile de Dieppe ;
 Ville de Dieppe, un navire français coulé pendant la première guerre mondiale.